Melton peut désigner :

Patronyme 

 Barry Melton (né en 1947), guitariste américain, cofondateur du Country Joe and the Fish en 1965 ;
 De'Anthony Melton (né en 1998), joueur américain de basket-ball ;
 Douglas Melton (né en 1953), chercheur en médecine américain ;
  ;
 John Gordon Melton né en 1942, chercheur en histoire des religions américain.

Toponyme 

 Melton ville du Victoria en Australie.
 le district de Melton, dans le Leicestershire, en Angleterre.
 Melton, village du Suffolk, en Angleterre.
 Melton, village du Yorkshire de l'Est, en Angleterre.
 Melton Mowbray, dans le Leicestershire, en Angleterre.